Прову́лок Уши́нського — назва провулків у певних населених пунктах.

Список 
 Провулок Ушинського, місто Дніпро.
 Провулок Ушинського, місто Київ.
 Провулок Ушинського, місто Кропивницький.
 Провулок Ушинського, місто Одеса.
 Провулок Ушинського, місто Харків.

Див. також 
 Вулиця Ушинського
 Ушинський

Провулки